Дьордь Шандор ():
  (1912 — 2005) — угорський піаніст.
 Дьордь Шандор (1984) — угорський футболіст, півзахисник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок